Abolition (von  „Abschaffung“, „Aufhebung“) steht für

 ein Synonym von Amnestie
 die Einstellung des Strafverfahrens noch vor dem Gerichtsurteil, siehe Begnadigung
 die Abschaffung der Sklaverei, siehe Abolitionismus